Гришак Ірина Віталіївна (* 1997) — українська кіноактриса.
 Гришак Роман Геннадійович — командир мотопіхотного взводу мотопіхотної роти 16-го окремого мотопіхотного батальйону, майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки 

українські прізвища